Det har funnits flera kända personer med namnet Anders Henriksson eller Anders Henrikson:

Anders Henriksson (borgmästare) (död 1520), avrättad vid Stockholms blodbad.
Anders Henriksson (handbollsspelare)
Anders Henriksson (musikproducent) (1945–2016)
Anders Henriksson (pokerspelare) (född 1981)
Anders Henriksson (Socialdemokraterna) (född 1962), svensk socialdemokratisk politiker.
Anders Henrikson (skådespelare) (1896–1965), svensk skådespelare och regissör.
Anders Henriksson (spelman) (född 1959), svensk spelman och diplomat.
Anders Henrikson i Heberg (1869–1933), svensk politiker.
Anders Henrikson i Lomma (1870–1942), svensk lantbrukare och politiker.
Anders Henriksson (moderat politiker), svensk moderat politiker, kommunfullmäktiges ordförande i Nacka kommun 1998–2010.